Винче́нцо Маре́ска (; ) — итальянский футболист, игравший на позиции полузащитника.

Карьера

Игровая 
9 декабря 2010 года подписал контракт с испанским клубом «Малага» сроком с 3 января 2011 года до конца сезона 2010/11. 8 января 2011 года Мареска дебютировал в составе «Малаги» в рамках 18-го тура чемпионата Испании 2010/11 против «Атлетика» из Бильбао.

Тренерская 
28 декабря 2017 года вошёл в тренерский штаб главного тренера «Севильи» Винченцо Монтеллы.

27 мая 2021 года назначен главным тренером клуба Серии B «Парма». 23 ноября 2021 года, через 2 дня после матча 13-го тура Серии B 2021/22 «Парма» — «Козенца» (1:1), был освобождён от должности.

Достижения 
  «Ювентус»
 Чемпион Италии: 2002
 Обладатель Суперкубка Италии: 2003

  «Севилья»
 Обладатель Кубка УЕФА (2): 2006, 2007
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2006
 Обладатель Кубка Испании: 2007
 Обладатель Суперкубка Испании: 2007

Примечания

Ссылки 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Пьяченца»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Парма»
Тренерский штаб ФК «Вест Хэм Юнайтед»